Собаководство во всем мире осуществляется под эгидой кинологических организаций, в чьи функции входит стандартизация пород собак и обеспечение единства критериев развития и экспертизы породы в разных странах. Крупнейшая кинологическая организация в России — Российская кинологическая федерация (РКФ) является членом Международной кинологической федерации (FCI). Племенное собаководство в России регулируется Положением о племенной работе, утвержденным Решением Президиума РКФ. Положение устанавливает, что в племенном собаководстве России признаются родословные собак, зарегистрированных в российской родословной книге (РКФ), родословных книгах других организаций — членов FCI, а также родословных книгах американского (АКС), английского (АКК) и  (ККС) клубов собаководства (эти страны членами FCI не являются). Каждая из названных кинологических организаций имеет собственный список пород собак, а также собственную классификацию пород.

В списке приведен перечень пород по Номенклатуре пород FCI. Классификация пород собак FCI предусматривает разделение пород на группы, секции и разделы. Эта классификация положена в основу списка: каждая часть таблицы включает породы одной группы, организованные по секциям и разделам, при этом внутри раздела (секции) породы приведены в алфавитном порядке. Для каждой породы в списке указаны:
 русское наименование породы;
 страна, представляющая породу в FCI (как правило, страна происхождения);
 наименование породы на языке страны происхождения и английском языке (по данным номенклатуры пород FCI);
 год признания породы FCI. Для пород, которые первоначально были признаны не предварительной основе, приведены годы признания на предварительной и на постоянной основе;
 номер стандарта породы, дата официальной публикации действующего стандарта, ссылка на карточку породы на сайте FCI с текстами стандарта на английском, французском, немецком, испанском языках (для пород, не признанных FCI, приводится ссылка на текст стандарта на сайте кинологической организации страны происхождения породы);
 код классификации породы для РКФ и признаваемых РКФ кинологических организаций (АКК, АКС, ККС) в соответствии с приведенными ниже условными обозначениями;
 разновидности в рамках одной породы (по номенклатуре FCI);
 ссылка на соответствующую категорию в Викискладе.

Как и в большинстве стран мира, кинологические федерации стран, включенных в список, признают отдельные породы, не предусмотренные номенклатурой FCI. Как правило, это породы национального разведения, не соответствующие требованиям, предъявляемым для международного признания породы. Собаки этих пород не могут получать международные титулы, однако могут получить титул национального чемпиона. В списке такие породы приведены в отдельном разделе «Породы вне классификации FCI».

Ряд пород собак находится на этапе предварительного признания, задачей которого является формирование полноценного поголовья, а также анализ стабильности породных признаков. Такие породы принято называть «условно признанными», и в списке они обозначены пометкой УСЛ. В Американском кеннел клубе кинологическим сопровождением редких и условно-признанных пород занимается специальное подразделение Foundation Stock Service. В разделе "Породы вне классификации FCI" приведены сведения по данным сайтов АКС, ККК и приложения № 1 к Положению РКФ о племенной работе. 

По состоянию на сентябрь 2019 года Международная кинологическая федерация признаёт 349 пород собак, из них 7 признаны условно. Племенное положение РКФ содержит 234 породы, в том числе 213 включены в номенклатуру FCI. 146 пород признаны всеми включенными в список кинологическими организациями (в таблице выделены более тёмным цветом). Общее количество пород в списке — 376.

Условные обозначения

Сравнительная классификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Породы вне классификации FCI

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Породы собак по классификации РКФ с фотографиями и описанием 
 
 

 
Собака
Системы классификации